Национа́л-социалисти́ческий авиако́рпус, или НСФК, () — полувоенная организация нацистской Германии в 1937—1945 годах.

История создания 
Возникла как правопреемник Немецкого воздушно-спортивного союза (), существовавшего с 1933 по 17 апреля 1937 года, когда был официально учреждён НСФК.

НСФК являлся вплоть до роспуска в 1945 году самостоятельной организацией, формально не входившей в состав НСДАП (см., напр., Закон о защите единства партии и государства от 1 декабря 1933 — нем. Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933); он подчинялся имперскому министру авиации Герману Герингу, но в то же время «пользовался всяческой поддержкой со стороны партии». Членом НСФК мог стать немец (преимущественное право на вступление в НСФК имели члены гитлерюгенда) арийского происхождения (до прадеда и прабабки включительно), признанный достойным к вступлению в НСДАП, не имеющий взысканий и получивший хорошую физическую подготовку, а также уволенные из люфтваффе в запас (служившие в лётном составе), рейхсдойче, получившие подготовку пилота, наблюдателя, пилота аэростата или воздухоплавания.

Член NSFK не имел права одновременно состоять на службе в СА, СС или НСКК, причём служба в НСФК считалась предпочтительной перед всеми другими видами службы. Лицензии пилотов НСФК не признавались в люфтваффе, так что пилоты НСФК при переходе в люфтваффе должны были сдавать дополнительные экзамены. Тем не менее, НСФК обеспечивал массовую подготовку лётного состава; многие лётчики первоначально проходили воздушную подготовку в НСФК, куда они переходили из гитлерюгенда.

Помимо начальной подготовки лётного состава, в годы Второй мировой войны НСФК выполнял функции противовоздушной обороны.

Центральный аппарат 
Во главе НСФК находился корпсфюрер НСФК — командир корпуса (), при котором состояли адъютанты и чины для особых поручений; ближайшим помощником и заместителем корфюрера являлся начальник штаба НСФК. Центральный аппарат управления НСФК имел следующую структуру:
 1. Административно-хозяйственное управление (Wirtschafts-Verwaltungshauptamt), которое подразделялось на отделы: WVA 1 — бюджет и организация;WVA 2 — контрольно-ревизионный; WVA 3 — касса и отчетность; WVA 4 — жалованье и накладные расходы; WVA 5 — квартирное довольствие; WVA 6 — страхование; WVA 7 — обмундирование, оборудование, снабжение; WVA 8 — строительство; WVA 9 — служба поставок.
 2. Центральный отдел (Zentralabteilung), делившийся на подотделы: I — планеризм; II — авиамоделирование; III — техника; IV — полеты и аэростатный спорт; V — военно-спортивное и мировоззренческое обучение; VI — кадры; VII — печать и пропаганда; VIII — санитарная служба; IX — правовые вопросы.
 3. Школа командного состава NSFK (Кассель).

Корпсфюреры:
 генерал-полковник люфтваффе Фридрих Христиансен (17.4.1937-26.6.1943)
 генерал-полковник люфтваффе Альфред Келлер (26.6.1943-8.5.1945).

Территориальное деление 
НСФК состоял из 17 групп НСФК — такая структура ориентировалась на структуру военных округов, а не на систему «гау», предусмотренную в НСДАП.

 1-я группа «Остланд» (Ostland) — Кёнигсберг (Восточная Пруссия и Данциг): Эвальд Опперман
 2-я группа «Север» (Nord) — Штеттин (Мекленбург, Померания): Фридрих Фродин
 3-я группа «Северо-Запад» (Nordwest) — Гамбург (Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн, Везер-Эмс, Ганновер): Вернер Цан
 4-я группа «Берлин-Бранденбург» (Berlin-Brandenburg) — Берлин (Берлин, Курмарк): Карл Зауке
 5-я группа «Варта» (Wartheland) — Позен (Западная Пруссия, Варта): Кублитц
 6-я группа «Силезия» (Schlesien) — Бреслау (Силезия): Фридрих Георг Бринкман
 7-я группа «Эльба-Заале» (Elbe-Saale) — Дрезден (Саксония, Галле-Мерсебург): Вольф фон Ведельштэд; Отто Циммерман
 8-я группа «Центр» (Mitte) — Веймар (Тюрингия, Кургессен): Эдуард Риттер фон Шлейх, Эльмар фон Эшвеге
 9-я группа «Везер-Эльба» (Weser-Elbe) — Ганновер (Магдебург, Ангальт, Южный Ганновер — Брауншвейг): Отто Зоммер; Эрвин Кратц
 10-я группа «Вестфалия» (Westfalen) — Дортмунд (Северная и Южная Вестфалия): Генрих Зилер
 11-я группа «Гессен — Западная марка» (Hesse-Westmark) — Франкфурт-на-Майне (Кобленц-Трир, Гессен-Нассау): Отто фон Молитор
 12-я группа «Нижний Рейн» (Niederrhein): Эссен (Эссен, Дюссельдорф, Кёльн-Ахен): Вальтер Годт
 13-я группа «Средний Дунай» (Main-Donau) — Нюрнберг (Франкония, Баварский Остмарк): Карл Кронейсс
 14-я группа «Хохланд» (Hochland) — Мюнхен (Мюнхен — Верхняя Бавария, Швабия): Карл Браун
 15-я группа «Швабия» (Schwaben) — Штутгарт (Вюртемберг-Гогенцоллерн): Фридрих Вильгельм Эрбахер
 16-я группа «Юго-Запад» (Suedwest) — Страсбург (Саар-Пфальц, Баден, Эльзас, Лотарингия): Фердинанд фон Хиддессен
 17-я группа «Австрия» (Ostmark) — Вена (Австрия): Альфред Крюгер

Униформа НСФК полностью совпадала с формой СА, имелись лишь небольшие особенности в знаках различия.

Звания и знаки различия

Изображения

Литература 
 Arno Kehrberg: Das Nationalsozialistische Fliegerkorps die Vorschule der deutschen Flieger, Berlin , 1942 Verlag A. Schuhmacher

Нацистские организации нацистской Германии